Le tournoi de tennis de Hilton Head est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute à Hilton Head du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Virginia Wade.

En double mixte, la paire Billie Jean King et Stan Smith enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hilton Head
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Hilton Head
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en octobre 1974
Tennis en novembre 1974